La Copa Federació 2009, oficialment Fed Cup by BNP Paribas 2009, correspon a la 47a edició de la Copa Federació de tennis, la competició nacional de tennis més important en categoria femenina.

Quadre

Primera ronda

Rússia vs. Xina

França vs. Itàlia

Estats Units vs. Argentina

República Txeca vs. Espanya

Semifinals

Itàlia vs. Rússia

República Txeca vs. Estats Units

Final

Enllaços externs 

 Web oficial  

2009
Competicions tennístiques del 2009